Амфимах — персонаж древнегреческой мифологии, из Элиды, сын Ктеата и Фероники.
 Амфимах (сын Номиона) — персонаж Илиады, сын Номиона.
 Амфимах — македонский сатрап Месопотамии и Арбелитиды, правивший в 321—316 годах до н. э.
 (5652) Амфимах — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.